Geografia Rosji:
 Onega – jezioro w Rosji
 Onega – miasto w Rosji
 Onega – rzeka w Rosji
 Onega – czasami spotykana nazwa dla Zatoki Oneskiej w Rosji
 Onega – czasami spotykana nazwa dla Półwyspu Oneskiego w Rosji

Osoby:
 Ermindo Onega – argentyński piłkarz
 Daniel Onega – argentyński piłkarz
 Onega – hrabina Portugalii w X wieku

Inne:
 Onega – rodzaj owadów z grupy pluskwiaków
 Onega – rodzaj zwierząt zaliczanych do fauny ediakarańskiej; nazwa rodzajowa zmieniona w 2019 roku na Cephalonega